Serrat de l'Àliga (Castellar de la Ribera), cim del municipi de Castellar de la Ribera (Solsonès)
 Serrat de l'Àliga (Eroles), al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Serrat de l'Àliga (Gaià), cim del municipi de Gaià (Bages)
 Serrat de l'Àliga (Montserbós): al municipi de Tremp (Pallars Jussà)
 Serrat de l'Àliga (Navès), serra del municipi de Navès (Solsonès)
 Serrat de l'Àliga (Sant Mateu de Bages), serra del municipi de Sant Mateu de Bages (Bages)